Igor' Lapšin – ex triplista bielorusso
 Jaropolk Leonidovič Lapšin – regista sovietico
 Timofej Lapšin – biatleta russo naturalizzato sudcoreano